Хуа́н Игна́сио Маэ́льи Агуэ́ро (; ; Гватемала, Гватемала) — гватемальский яхтсмен, выступающий в классе гоночных яхт Лазер, участник Олимпийских игр 2012 года.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года был знаменосцем команды Гватемалы.

Сын участника Олимпийских игр 1976, 1980 и 1984 года Хуана Эстуардо Маэльи Новеллы.

Карьера 
На Олимпийских играх в Лондоне Маэльи выступил в соревнованиях среди мужчин в классе «Лазер», где со 108 очками оказался на 9-м месте.

Статистика

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года

Яхтсмены Гватемалы
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2008 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2012 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года